Csehország
 Újezdec, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Újezdec, település a Mělníki járásban
 Újezdec, település a Svitavyi járásban
 Újezdec, település a Prachaticei járásban
 Újezdec, település az Uherské Hradiště-i járásban